|}

Die Bahnstrecke Kielce–Fosowskie (Vossowska) ist eine durchgehend elektrifizierte und größtenteils zweigleisige Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Heiligkreuz, Schlesien und Oppeln.

Verlauf 

Die Bahnstrecke Kielce–Fosowskie beginnt im Bahnhof Kielce, wo sie von der Bahnstrecke Warszawa–Kraków abzweigt, und verläuft von dort westwärts. Von Kielce Herbskie (km 2,254) beziehungsweise Szczukowice (km 10,712) besteht eine Verbindungsstrecke aus der Gegenrichtung Richtung Skarżysko-Kamienna–Warschau beziehungsweise Jędrzejów–Krakau. Nächster Fernverkehrshalt nach Kielce ist Bukowa (km 32,411), dann Włoszczowa (km 47,735). Wenig weiter westlich wird die Bahnstrecke Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie (Zentrale Eisenbahnmagistrale) gekreuzt, nächster Fernverkehrsbahnhof ist Żelisławice (km 59,716), wo Züge von Kielce Richtung Warschau wenden müssen, um auf die Zentrale Eisenbahnmagistrale zu gelangen. Am nächsten Bahnhof, Koniecpol (km 71,478), kommen Fernzüge von der Bahnstrecke Kozłów–Koniecpol auf die Strecke. Zwischen Żelisławice und Koniecpol verkehren hingegen keine Fernzüge. Die Strecke verläuft von Koniecpol westwärts ins Stadtgebiet von Częstochowa und verläuft erst als Güterumfahrung im Süden der Stadt, um dann nach Norden zum Fernverkehrsbahnhof Częstochowa Stradom (km 117,223) zu verlaufen. Der Bahnhof Częstochowa als Hauptbahnhof der Stadt wird von der Strecke nicht berührt. In Częstochowa wird die Bahnstrecke Warszawa–Katowice gekreuzt, bei Herby Stare (km 134,666) die Bahnstrecke Chorzów–Tczew, die Kohlenmagistrale. Nächster Fernverkehrsbahnhof ist Lubliniec (Lublinitz/Loben; km 152,231), von dort verläuft die Strecke weiter westwärts nach ihrem Endpunkt Fosowskie (Vossowska/Vosswalde; km 175,736).

Ausbauzustand 
Die Bahnstrecke Kielce–Fosowskie ist durchgängig mit dreitausend Volt Gleichspannung elektrifiziert und zwischen Kielce und Lubliniec zweigleisig ausgebaut.

Bis zum Kilometerpunkt 2,800 beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Personenzüge siebzig Kilometer pro Stunde, bis zum Kilometerpunkt 10,200 hundert, dann bis zum Streckenende annähernd durchgängig über hundert. Für Güterzüge beträgt sie meist achtzig Kilometer pro Stunde.

Geschichte 
Der erste Abschnitt, Herby–Lublinitz, wurde am 1. Januar 1892 von den Preußischen Staatseisenbahnen eröffnet. Die Fortführung nach Vossowska folgte am 10. Oktober 1894. Auf russischer Seite wurde zuerst 1903 eine schmalspurige Strecke zwischen Herby und Tschenstochau von der Gerbsko-tschenstochowskaja schelesnyja doroga (russisch) eröffnet. Bis 1911 wurde sie auf europäische Normalspur umgestellt und wurde zusammen mit der Fortsetzung nach Kielce am 26. Februar 1911 eröffnet. Die Gesellschaft hieß nun Gerbsko-kielezkaja schelesnyja doroga.

Nach dem Ersten Weltkrieg kam die Strecke östlich Pluders zu Polen, nach dem Zweiten Weltkrieg der Rest.

Um 1955 wurde die Strecke bei Częstochowa neu trassiert.

Als erster Abschnitt wurde bis zum 28. November 1965 der Abschnitt Częstochowa–Herby elektrifiziert, es folgten Herby–Lubliniec (15. Oktober 1973), Koniecpol–Częstochowa (29. Dezember 1973), Kielce–Koniecpol (4. Dezember 1974) und schließlich Lubliniec–Fosowskie (18. Dezember 1976).

Am 3. November 1976 ereignete sich das Zugunglück von Julianka mit 25 Toten und 79 Verletzten.

Seit 2010 wird die Strecke umfangreich saniert. Zwischen Lubliniec und Fosowskie, wo er allerdings nicht hält, verkehrt momentan abgesehen von einem Zugpaar an Frei- und Sonntagen ausschließlich Fernverkehr. Kein Fernverkehr wird nur zwischen Żelisławice und Koniecpol und auf dem Streckenabschnitt in Częstochowa, auf dem die Strecke die Güterumfahrung bildet, betrieben.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz, Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. F6–9.

Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Anmerkungen 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Heiligkreuz
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Opole